Радјетице могу бити:

 Радјетице (Прибрам), насељено мјесто у округу Прибрам, Средњочешки крај, Чешка Република
 Радјетице (Табор), насељено мјесто у округу Табор, Јужночешки крај, Чешка Република